11421 Cardano, mali planet
 Cardano (kriptovalutna platforma)
 Cardano al Campo, mesto v Lombardiji
 Fazio Cardano (1444–1524), italijanski pravnik in matematik
 Gerolamo Cardano (1501–1576), italijanski matematik in zdravnik

Glej tudi 

 Baguenaudier, tudi Cardanovi prstani, mehanska sestavljanka
 Cardanus (krater), lunin krater
 Cardona (razločitev)
 Kubična enačba#Cardanova metoda, postopek za reševanje kubične enačbe